En sciences sociales, le terme de technocratie désigne toute forme de gouvernement, d'une entreprise ou d'un État, où la place des experts techniques, qualifiés de technocrates, est centrale dans les prises de décision.
 « Technocratie » (Technocracy) est le nom donné à la forme de gouvernement proposé par le Mouvement technocratique, initié par Howard Scott.